Osoby o tym nazwisku:
 Sachandżeri Mamsurow – kaukaski działacz ruchu rewolucyjnego
 Tajmuraz Mamsurow – osetyjski polityk